Brooks megye (Georgia) 
 Brooks megye (Texas)